Mycetagroicus inflatus — вид муравьёв-грибководов из подсемейства мирмицины.

Распространение 
Северная Бразилия (штат Пара: Santa Maria das Barreiras, Rio Araguaia).

Описание 
Мелкие желтовато-коричневые муравьи (фронтальная часть головы и первый сегмент брюшка более тёмные), предположительно разводящие грибки, как и другие представители трибы Attini. Длина тела рабочих особей равна 2,61—2,64 мм, длина головы — 0,75—0,76 (ширина головы — 0,71—0,72), длина скапуса усиков 0,65 мм, длина петиоля — 0,13—0,17, длина постпетиоля — 0,34—0,37. Часть члеников жгутика (I и VIII—X) длиннее своей ширины, а остальные примерно равные в размере и ширине. Затылочный край между заднебоковыми долями сильно зубчатый; мандибулы с шестью зубцами. Наружный покров тела с тонким сетчатым узором; всё тело покрыто короткими изогнутыми волосками. Самки неизвестны. Самцы были впервые описаны только в 2013 году.

Примечания

Литература 
 Brandão, C. R. F. and A. J. Mayhé-Nunes. 2001. A new fungus-growing ant genus, Mycetagroicus gen. nov. with the description of three new species and comments on the monophyly of the Attini (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 38(3B): 639—665.
 Jesovnik A., J. Sosa-Calvo, C. T. Lopes, H. L. Vasconcelos, T. R. Schultz. 2013. Nest architecture, fungus gardens, queen, males and larvae of the fungus-growing ant Mycetagroicus inflatus Brandão & Mayhé-Nunes. Insectes Sociaux. November 2013, Volume 60, Issue 4, pp 531-542. 

Мирмицины
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии
Животные, описанные в 2008 году
Микофаги